Suri puede referirse a:
 Suri (India), ciudad en el estado de Bengala Occidental;
 Suri, un tribu del pueblo surma, en Etiopía y Sudán del Sur;
 Idioma suri;
 suri (Rhea pennata, o ñandú de Darwin), ave no voladora de Sudamérica;
 Suri, nombre de la mascota oficial - un ñandú - de la Copa América 2011, previo a la designación final de su nombre Tangolero;
 suri, o chontacuro, larva comestible del coleóptero amazónico conocido como picudo negro (Rhynchophorus palmarum);
 el Red SURI - Sistema unidades residenciales inteligentes, una plataforma web de correlación entre administrador, miembros del consejo, comités, propietarios en general e inquilinos que buscan una mejor calidad de vida, en Colombia.

Véase también 

 El reggaetón del suri, canción de la cantante peruana La Tigresa del Oriente.
 Suri TV, fue un canal de televisión.